Makos bzw. Makoš  bezeichnet:

 Vertreter einer Gattung der Haie, siehe Makohaie (Isurus)
 den Kurzflossen-Mako (Isurus oxyrinchus)
 den Langflossen-Mako (Isurus paucus)

 Blaskapelle Makos, österreichische Blaskapelle

Makos ist der Familienname folgender Personen:
 Grigoris Makos (* 1987), griechischer Fußballspieler
 Hans Makos (* 1954), österreichischer Musiker
 Martina Makoš, kroatische Bobsportlerin

Siehe auch:
 Makosch